Назим Алигейдарович Караев (6 марта 1927, Баку)  — советский и российский учёный, геофизик, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1994), Лауреат Государственная премия СССР (1988).

Биография 
Родился в 1927 году. Отец — партийный и государственный деятель Алигейдар Караев.

В 1950 году окончил Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе.

В 1950—1954 годах — Технический руководитель сейсмопартии Кузбасской геофизической экспедиции.

С 1955 года он работает в Ленинградском филиале ВНИИГеофизика.

В 1961—1970 годах — заведующий лабораторией сейсморазведки ВИРГа.

В 1971—1991 годах — заведующий отделом в ВИРГ НПО Рудгеофизика.

В 1991—2015 годах — Главный научный сотрудник ФГУ НПП Геологоразведка.

Научные труды 
Автор более 150 научных работ и двенадцати монографий.

Примечания

Ссылки 
 Юбилей Караева Назима Алигейдаровича
 Отец сейсморазведки. К 85-летию со дня рождения профессора Назима Караева
 Известные азербайджанцы-петербуржцы

Геологи России
Геологи СССР
Геофизики России
Геофизики СССР
Лауреаты Государственной премии СССР